Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 442 dans le monde.

 Route fédérale 442 en Allemagne
 RS-442 au Brésil
 Route nationale 442 en France
 Route européenne 442 traversant la République tchèque et la Slovaquie 
 Route régionale 442 en Slovénie